Бим:
 Бим — герой повести «Белый Бим Чёрное ухо».
 «Бим-Бом» — клоунский дуэт артистов Ивана Радунского (Бим) и Феликса Кортези (Бом).
 Гастроном «БиМ» — сеть продуктовых магазинов в Москве.
 Большая ивановская мануфактура

Персоналии 
 Бим, Абрахам (1906—2001) — 104-й мэр Нью-Йорка.
 Бим, Сэмюэл (более известен как Iron & Wine; род. 1974) — американский инди-фолк-музыкант, певец и автор песен.
 Бим-Бад, Борис Михайлович — российский педагог, действительный член (академик) Российской академии образования.